Podbiele peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Podbiele, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Podbiele, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Podbiele, un village dans la voïvodie de Podlachie